Ladysmith ist der Name mehrerer Städte:

 Ladysmith (British Columbia) (Kanada)
 Ladysmith (Südafrika)
 Ladysmith (Wisconsin) (USA)

eventuell auch:

 Ladismith (Südafrika)